Fragilité, ton nom est femme é um filme francês de curta-metragem (24 minutos) de 1965, dirigido por Nadine Trintignant.

Elenco 
 Annie Fargue
 Jean-Louis Trintignant

Filmes da França de 1965
Filmes de curta-metragem